Adam Wilhelm Knuth er navnet på flere personer:

 Adam Wilhelm Knuth (1854-1888) (1854-1888) – lensgreve og godsejer
 Adam Wilhelm Knuth (1933-2013) (1933-2013) – lensgreve og godsejer